TSPO ist eine Abkürzung für:
 TSPO (Protein)
 Tokyo Ska Paradise Orchestra

TSPO